Парламентские выборы в Таджикистане прошли 27 февраля и 13 марта 2005 года. По итогам выборов победу одержала Народно-демократическая партия Таджикистана во главе с президентом Эмомали Рахмоновым, получившая большинство (41 из 63 мест) в   Высшего собрания Таджикистана.

Результаты голосования 27 февраля и 13 марта
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left width=500 colspan=2|Партии
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голосов в 1 раунде
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Мест
|-
|align=left colspan=2|Народно-демократическая партия Таджикистана
|align="right" |
|align="right" |64,51
|align="right" |49
|-
|align=left colspan=2|Коммунистическая партия Таджикистана
|align="right" |
|align="right" |20,63
|align="right" |4
|-
|align=left colspan=2|Партия исламского возрождения Таджикистана
|align="right" |
|align="right" |7,48
|align="right" |2
|-
|align=left rowspan=5 valign=top|Другие
|align=left|Демократическая партия Таджикистана
|align=right rowspan=5 valign=top|
|align=right rowspan=5 valign=top|7,36
|align="right" |N/A
|-
|align=left|Адолатхох
|align="right" |N/A
|-
|align=left|Социалистическая партия Таджикистана
|align="right" |N/A
|-
|align=left|Другие партии
|align="right" |-
|-
|align=left|Независимые (поддержанные НДПТ)
|align="right" |5
|-
|colspan=2 align=left style="background-color:#E9E9E9"|Явка (%)
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|63
|-
|align=left colspan=2|Всего избирателей
|align="right" | 
|align="right" |
|align="right" |
|-
|align=left colspan=5|Источник: IFES , Angus Reid en Eurasia.org
|}

Примечания 

Выборы в Таджикистане
Т
Февраль 2005 года
События 27 февраля
2005 год в Таджикистане
Март 2005 года
События 13 марта